Yon steht für:

Personen:
 Yon Fan (* 1947), chinesischer Filmregisseur
 Yon Hyong-muk (1931–2005), nordkoreanischer Politiker
 Charles de La Roche-sur-Yon († 1565), französischer Adliger und Militär, Gouverneur von Paris und Dauphiné
 Edmond Yon (1841–1897), französischer Maler
 Marco Antonio Yon Sosa (~1940–1970), guatemaltekischer Offizier und Guerillaführer
 Michael Yon (* 1964), US-amerikanischer Autor und Fotograf
 Pietro Yon (1886–1943), italienisch-amerikanischer Organist, Musikpädagoge und Komponist
 Stéphanie Yon-Courtin (* 1974), französische Politikerin
 Tom A. Yon (1882–1971), US-amerikanischer Politiker

Geographischer Objekte:
 Yon, Fluss in Frankreich
 La Roche-sur-Yon, Stadt in Frankreich
 Arrondissement La Roche-sur-Yon, Verwaltungseinheit in Frankreich
 Boissy-sous-Saint-Yon, Ortschaft in Frankreich
 Dompierre-sur-Yon, Ortschaft in Frankreich
 Saint-Yon, Ortschaft in Frankreich

YON steht für:
 Flughafen Yongphulla, Bhutan (IATA-Code)

Siehe auch:
 Yonne
 Hyon
 JON
 John
 Ion (Begriffsklärung)
 Yohn